een roman van Maarten 't Hart, zie Het woeden der gehele wereld (boek)
 de verfilming van deze roman door Guido Pieters, zie Het woeden der gehele wereld (film)